Eduard Sekler ist der Name folgender Personen:

* Eduard Sekler (Schauspieler) (1880–1976), österreichischer Schauspieler 
 Eduard Sekler (Architekt) (1920–2017), österreichischer Architekt und Architekturhistoriker